Opferkessel steht für:
 allgemein ein liturgisches Gerät, auch als archäologischer Fund, Opfertopf, siehe Opferschale
 eine geomorphologische Kleinform, siehe Schalenstein